Чемпионат Польши 1987 — 44-е первенство, которое проходило с 18 марта по 7 апреля во Вроцлаве.

Таблица

Ссылки 
 XLIV Szachowe Mistrzostwa Polski Wrocław 1987
 44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Mężczyzn w Szachach (www.szachypolskie.pl)

1987 год в шахматах
Чемпионаты Польши по шахматам